Bredträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredträsktjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (2,58 ha)
Bredträsktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (11,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn